Дэ́вид Те́рнбулл:
  (ок. 1794 — 1851) — британский дипломат и аболиционист, консул Великобритании на Кубе, обвинённый в подстрекательстве восстания рабов в 1844 году.
 Тернбулл, Дэвид (род. 1999) — шотландский футболист.
 Тернбулл, Дэвид (1915—2007) — американский физикохимик и материаловед.